42-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 19 января 1991 года на арене «Чикаго Стадиум», домашней для клуба «Чикаго Блэкхокс». В четвёртый раз «Чикаго Стадиум» принимал «звёздный» матч, завершившийся победой команды конференции Кларенса Кэмпбелла со счётом 11:5.

Лучшим игроком матча был признан нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Венсан Дамфусс,  забросивший 4 шайбы, 3 из них в заключительной двадцатиминутке, повторив, таким образом, рекорд по количеству голов в одной игре всех звёзд, принадлежавший Уэйну Гретцки и Марио Лемьё. Самым результативным игроком матча стал игрок «Сент-Луис Блюз» Адам Оутс, набравший 5 очков (1+4) в матче.

Конкурсы «Суперскиллз» 
Победителем турнира хоккейных суперумельцев стала команда конференции Принца Уэльского.

Составы команд 
{| border="0"
|-
| valign="top" |
{| border=1px cellpadding="3" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
    Конференция Принца Уэльского
|- style="font-weight:bold; background-color:#dddddd;" align="center"
! #!!width="25px"|С!!Игрок!!А!!Команда

|- style="font-weight:bold; background-color:#eeeeee;" align="center"
| colspan="5"|Вратари

|-
| align="center"|33
| align="center"|
| colspan="2"|Патрик Руа
| Монреаль Канадиенс

|-
| align="center"|35
| align="center"|
| colspan="2"|Энди Муг
| Бостон Брюинз

|- style="font-weight:bold; background-color:#eeeeee;" align="center"
| colspan="5"|Защитники

|-
| align="center"|2
| align="center"|
| colspan="2"|Брайан Лич
| Нью-Йорк Рейнджерс

|-
| align="center"|4
| align="center"|
| colspan="2"|Кевин Хэтчер
| Вашингтон Кэпиталз

|-
| align="center"|5
| align="center"|
| colspan="2"|Уве Крупп
| Баффало Сэйбрз

|-
| align="center"|7
| align="center"|
| colspan="2"|Пол Коффи
| Питтсбург Пингвинз

|-
| align="center"|28
| align="center"|
| colspan="2"|Гарри Гэлли
| Бостон Брюинз

|-
| align="center"|77
| align="center"|
| colspan="2"|Рэй Бурк
| Бостон Брюинз

|- style="font-weight:bold; background-color:#eeeeee;" align="center"
| colspan="5"|Нападающие

|-
| align="center"|8
| align="center"|
| Кэм Нили
| align="center"|ПН
| Бостон Брюинз

|-
| align="center"|9
| align="center"|
| Дэррен Таркотт
| align="center"|ЦН
| Нью-Йорк Рейнджерс

|-
| align="center"|10
| align="center"|
| Ги Лефлер
| align="center"|ПН
| Квебек Нордикс

|-
| align="center"|11
| align="center"|
| Джон Каллен
| align="center"|ЦН
| Питтсбург Пингвинз

|-
| align="center"|12
| align="center"|
| Марк Рекки
| align="center"|ПН
| Питтсбург Пингвинз

|-
| align="center"|15
| align="center"|
| Джон Маклейн
| align="center"|ПН
| Нью-Джерси Дэвилз

|-
| align="center"|16
| align="center"|
| Пэт Вербик
| align="center"|ЛН
| Хартфорд Уэйлерс

|-
| align="center"|17
| align="center"|
| Пэт Лафонтен
| align="center"|ЦН
| Нью-Йорк Айлендерс

|-
| align="center"|18
| align="center"|
| Дени Савар
| align="center"|ЦН
| Монреаль Канадиенс

|-
| align="center"|19
| align="center"|
| Джо Сакик
| align="center"|ЦН
| Квебек Нордикс

|-
| align="center"|22
| align="center"|
| Рик Токкет
| align="center"|ПН
| Филадельфия Флайерз

|-
| align="center"|25
| align="center"|
| Кевин Стивенс
| align="center"|ЛН
| Питтсбург Пингвинз

|-
| align="center"|27
| align="center"|
| Дейв Кристиан
| align="center"|ПН
| Бостон Брюинз

  
| colspan="5"|Тренер

|-
| align="center"|#
| align="center"|
| colspan="2"|Майк Милбери
| Бостон Брюинз
 
|}
| valign="top" width="10px"|
| valign="top"| 

|}
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (У) = Уэльс, (К) = Кэмпбелл, (б) = гол в большинстве

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 42-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1990/91
Драфт НХЛ 1990
Драфт НХЛ 1991

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1991 год в хоккее
Спортивные соревнования в Чикаго